Каляєв Іван Платонович — російський революціонер, терорист, есер, поет.
 Каляєв Олексій — художник, представник «українського Парижа».
 Каляєв Олексій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Каляєв Санджі Каляйович — калмицький радянський письменник.